Georgi Nikolayevich Babakin – ingegnere sovietico
 Cratere Babakin – cratere meteoritico sulla Luna
 Cratere Babakin – cratere meteorico su Marte